Жеглово — название двух населённых пунктов:
 Жеглово — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Жеглово — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.